Salamandroidea — один из трёх современных подотрядов хвостатых земноводных. Содержит наибольшее количество семейств и видов по сравнению с другими подотрядами. Члены подотряда распространены везде за исключением Антарктики, Южной Сахары и Океании. В ископаемом состоянии известны более 150 млн.лет (Beiyanerpeton jianpingensis).

Классификация 
 подотряд: Salamandroidea
 семейство: амбистомовые (Ambystomatidae Hallowell, 1856)
 семейство: амфиумовые (Amphiumidae Gray, 1825)
 семейство: безлёгочные саламандры (Plethodontidae Gray, 1850)
 семейство: гигантские амбистомы (Dicamptodontidae Tihen, 1958)
 семейство: саламандровые (настоящие саламандры) (Salamandridae Gray, 1825)
 семейство: протеи (Proteidae Gray, 1825)

Хвостатые земноводные